Чишминские сельсоветы в Башкортостане:

 Чишминский сельсовет в Бирском районе
 Чишминский сельсовет в Чишминском районе
 Чишминский сельсовет в Дюртюлинском районе